Ла Потранка има више значења:

 Ла Потранка (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Потранка (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Потранка (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Потранка (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Потранка (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Потранка (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Потранка, Санта Флоринда (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Потранка (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Потранка (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Потранка (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику